События 1703 года в искусстве:
 с 24 по 26 мая солдатами-плотниками был построен Домик Петра Великого в Санкт-Петербурге; брёвна здания были стесаны и раскрашены под красный кирпич, за что оно получило название «красных хором».
 Пьер Ле Гро завершил строительство усыпальницы кардинала  в Латеранской базилике в Риме.

Произведения 

 Себастьяно Риччи. «Похищение сабинянок» (см. илл.)
 Адриан Ван дер Верфф. «Иисус во гробе».
 . «Групповой портрет Левенских судей».

Родились 
 18 февраля — Коррадо Джаквинто, итальянский художник эпохи рококо (ум. 1766)
 29 сентября — Франсуа Буше, французский художник, гравёр и дизайнер эпохи рококо (ум. 1770)
Дата неизвестна:
, итальянский живописец (ум. 1734)
, итальянский живописец (ум. 1771)
, английский пейзажист (ум. 1772)
, тосканский живописец (ум. 1778)
, английский скульптор (ум. 1781)

Умерли 
 30 марта — , итальянский живописец эпохи барокко (род. ок. 1624)
 8 апреля — , итальянский живописец (род. 1627)
 3 мая — Эглон ван дер Нер, нидерландский портретист и пейзажист (род. 1656)
 26 июля — Жерар Одран, французский рисовальщик (род. 1640)
 13 октября — , французская миниатюристка (род. 1655)
 29 декабря — , французский художник (род. 1639)
Дата неизвестна:
, французский живописец (род. 1653)
, испанский живописец (род. 1682)
, итальянский живописец эпохи барокко (род. 1628)
, итальянский живописец (род. 1619)
Богдан Салтанов, российский живописец, по происхождению армянин (род. 1630)
Ян Сиберехтс, фламандский живописец (род. 1627)
, голландский живописец (род. 1627)
Предположительно:
, итальянский художник, автор фресок (род. 1631)

Искусство XVIII века